Govor, ljudska sposobnost sporazumijevanja pomoću artikuliranih glasova
Govor (djelo)
Govor (način)
Govor (jezikoslovlje), idiom, jezični tip koji se unutar narječja ili dijalekta
Upravni govor
Slobodni neupravni govor
Neupravni govor
Govor tijela